Kostely svaté Markéty jsou v Praze dva:
 Bazilika svaté Markéty (Břevnov) – vrcholně barokní kostel v Břevnovském klášteře
 Kostel svaté Markéty (Královice) – filiální kostel v barokní podobě s renesanční věží

Údržba:Kostely bez kategorie zasvěcení